Polypogon är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Franz Paula von Schrank 1802. Polypogon ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Polypogon